

Personnalités 

 Alan Rattray (né en 1955), patineur de vitesse américain sur piste courte ;
 Cathy Rattray-Williams (née en 1963), athlète jamaïcaine ;
 Frank Rattray Lillie (1870-1947), zoologiste américain ;
 Jamie Lee Rattray (née en 1992), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 John Rattray (né en 1977), skateboarder écossais ;
 Tyla Rattray (né en 1985), pilote sud-africain de motocross.

Lieux 

 Phare de Rattray Head,  et Rattray Point, phare, langue de terre et presqu'île sur la côte nord-est de l'Écosse, au Royaume-Uni ;
 Blairgowrie and Rattray, ville du Perth and Kinross en Écosse, au Royaume-Uni ;
 RNAS Rattray, base aéronavale de la Royal Navy Air près de Crimond, dans le Aberdeenshire, en Écosse.

Patronyme écossais